es el protagonista y narrador de la serie de novelas ligeras Haruhi Suzumiya no Yuutsu y sus adaptaciones en manga y anime.

Su nombre, Kyon, es realmente un apodo creado por su tía. Su hermana es la responsable de la difusión de su uso en su clase, causando en parte vergüenza en él.En los créditos de Las aventuras de "Asahina Mikuru" se muestra Kengo Shigemura (que hace la voz de personaje en la serie), puesto que su hermana le llama Onii-chan (お兄ちゃん, hermano mayor). Sin embargo, en el noveno volumen su nombre es sugerido en una conversación con Sasaki, ya que ella dice que es un nombre majestuoso e imponente que no parece encajar con él. Curiosamente, Sasaki menciona también que el nombre real es el origen del apodo "Kyon", por lo que se deduce que Kyon es una acortación de su nombre o está contenido en él, aunque también es el reflejo del deseo de Haruhi que cambió la realidad, es por ello que su nombre suena muy parecido a su seudónimo John.

Kyon es uno de los compañeros de Haruhi, y el segundo miembro fundador de la Brigada SOS. A su entrada en la escuela secundaria, se resigna a un estilo de vida donde no tienen cabida sus fantasías de adolescente, como los alienígenas y viajeros en el tiempo. Tras una corta conversación con Haruhi, ésta se abre inesperadamente a él y lo arrastra a su nuevo club. Desde ese instante, su reputación y su destino quedan enredados con Haruhi Suzumiya.

Descripción general 
Aunque es Haruhi Suzumiya es el personaje central y objeto de tema, la historia sucede desde el punto de vista de Kyon. Él suele narrar haciendo comentarios sarcásticos y ácidos sobre los continuos absurdos de Haruhi, actividades de club y eventos relacionados con ella. Dado que muchas veces dirige sus pensamientos hacia Haruhi en forma de respuestas, nunca está muy claro si está hablando en voz alta o pensando para sí mismo. Esto también podría interpretarse como una posibilidad de que Haruhi es a veces casi telepática en su empatía con Kyon.

Kyon narra mediante el método del coro griego, hablando directamente a la audiencia a través de diálogo interno. A pesar de que se autodescribe como estudiante apenas superior a la media, Kyon (particularmente en las novelas) demuestra tener grandes conocimientos de mitología antigua, avanzados conceptos científicos (las leyes de la termodinámica, la teoría de la relatividad, etc), y diversos temas esotéricos, comparando a veces la situación de la Brigada con un juego de rol.

También es la única persona "normal" en un club en el que fueron reunidos un alienígena, un viajero en el tiempo y esper. Esto es motivo de curiosidad y debates entre muchos, ya que Haruhi declaró que no estaba interesada en los "insignificantes humanos". Yuki Nagato se refiere a Kyon como un "factor de irregularidades cerca de Haruhi" responsable de los bruscos cambios de los datos en torno a Haruhi. Itsuki va tan lejos como para investigar la identidad de Kyon, solo para afirmar que Kyon es realmente un humano ordinario. Ryoko Asakura queda bastante desconcertada por el interés de Haruhi hacia Kyon y pregunta cómo ha conseguido que Haruhi se abra a alguien. 

Kyon puede ser muy observador e inteligente, a pesar de su promedio de calificaciones. Es Kyon quien resuelve el misterio del asesinato durante los acontecimientos de la isla en la novela ligera, no Haruhi (aunque, desde luego, ella decide adjudicarse el crédito por ello). Sabía la verdad desde el principio, ya que no cree que Haruhi desease que alguien muriese, y llega a la verdad después de varios hechos. 

En un artículo en el que Nagaru Tanigawa fue entrevistado, el autor admitió que Kyon era originalmente otro usuario de poderes especiales, como Koizumi, pero al escribir La melancolía de Haruhi Suzumiya, quedó como un estudiante ordinario.

Rol en la Brigada SOS 
Cínico e inteligente, Kyon es a menudo la única voz de la razón dentro de la Brigada SOS (y, a veces, su conciencia). Suele intervenir cuando Haruhi se comporta de manera irregular(no le hace caso), y por lo general sin la ayuda de algún otro miembro. Para gran parte de su irritación, esta responsabilidad es solo suya, ya que los demás miembros de la Brigada siguen pasivamente el régimen de Haruhi. También es generalmente él el que paga las comidas durante las excursiones del club, y sobre el que recae siempre el "trabajo duro" (como hacer de camarógrafo y editor en la película de la Brigada por el festival de cine, o la creación y mantenimiento de la página web del club). Sin embargo, como el responsable de inspirar la creación de la Brigada, Kyon sigue siendo un miembro importante, quizás el mayor, a la par de Haruhi Suzumiya.

Kyon es el único miembro que puede disuadir activamente o hacer que deje de realizar sus planes o ideas (Haruhi misma hace referencia a esto en "Un día en la lluvia", implicando que fue él el mayor obstáculo en los disfraces de Mikuru), y el que carga con la responsabilidad de aplacar a Haruhi cuando está descontenta o enfadada. A veces se le remite el papel de líder cuando se trata de limpiar los desmanes causados por el subconsciente de Haruhi. De hecho es, a efectos, el miembro más poderoso de la Brigada, ya que es el único capaz de influir en Haruhi, algo irónico, ya que es la única persona de buena fe, humana y normal en el club. Esto es evidente cuando la Entidad de Integración de Datos planea borrar a Yuki por alterar el mundo y Kyon amenaza a la Entidad diciendo que él podría hacer que Haruhi alterase la realidad.

A pesar de su evidente descontento, Kyon sigue con la Brigada SOS y con Haruhi, no estando obligado a hacerlo. Él lo atribuye a la responsabilidad que siente de mantener el mundo tal y como es, y proteger a Mikuru y Yuki de los planes de Haruhi. En las novelas, sin embargo, se puede comprobar que le ha tomado cierto aprecio a la Brigada, y que la echa de menos.

Relaciones con los demás miembros 
Desde que Kyon interactuó con Haruhi cuando nadie más en su clase lo hizo, se convirtió en el principal socio de Haruhi para debate y asesoramiento. Esto incluye la discusión sobre la creación de la Brigada SOS para revelar los pensamientos personales y pedir consejo sobre cómo crear la brigada. Según Koizumi, Haruhi "eligió" a Kyon; aunque el significado de esto aún no ha sido aclarado, la idea general es que Kyon es el único que Haruhi querría tener con ella, si se hiciera una nueva dimensión. Durante las reuniones de la Brigada SOS, siente que Haruhi debería aprender que todo no puede ir a su manera. Con ese escepticismo, Kyon desarrolla un vínculo de confianza con Haruhi, evidentemente notado por Koizumi. Al pensar en lo que él significa para Haruhi en comparación con los otros tres miembros de la Brigada SOS, Kyon se describió como "algo más que un compañero de clase". A lo largo de la serie desarrolla una especie de relación de amor / odio con Haruhi en la que no puede soportar las cosas que hace, pero se mantendrá a su lado, a pesar de que él realmente no quiera. Esto también es evidente cuando Mikuru se encuentra físicamente cerca de Kyon, lo que provoca reacciones violentas en general (una de ellas fue la nueva dimensión mencionada). Cuando Kyon estuvo en coma durante tres días, durante los cuales ocurrieron los acontecimientos de La Desaparición de Haruhi Suzumiya, a pesar de que los miembros de la Brigada se turnaron para cuidar de él, Haruhi permaneció junto a él durante esos tres días. Algunos estudiantes han llegado a suponer que Kyon y Haruhi mantienen una relación sentimental, pero esto es rotundamente negado por Kyon. 

Los tres miembros "paranormales" de la brigada revelaron sus naturalezas en secreto a Kyon. Las razones de ello son desconocidas. Los tres pasan a depender de él para interactuar con Haruhi, de modo que el aburrimiento de ésta no haga correr riesgo al universo. También, al parecer, confían enteramente en él para sus respectivas misiones.

Yuki fue la primera en revelar su identidad a Kyon, y posteriormente Kyon la ve como el miembro más fiable de la brigada. Yuki tiende a estar más dispuesta a aceptar órdenes de Kyon que de Haruhi, y parece que se dirige siempre a él cuando se enfrentan a decisiones que deben tomar. Varias veces ella lo ha salvado de una muerte inminente, algo que por lo que Kyon siente la responsabilidad de devolver el favor. Mientras que los demás miembros ignoran a Yuki o les da igual, Kyon es el único en preocuparse por el bienestar de ella, haciéndole un carné de la biblioteca y preguntándole de vez en cuando si se siente sola o aburrida. Aunque Yuki es casi totalmente inexpresiva, Kyon aprende a notar los cambios en sus estados de ánimo, como cuando se percató de que ella se divertía jugando al "Día de Sagitario III".

Con Mikuru hay un leve ambiente de coqueteo entre ellos; una vez, Kyon guarda las fotos de ella en su traje de sirvienta mientras que hace creer a Haruhi que las ha borrado. Algún sentimiento por parte de Mikuru puede ser observado en su yo del futuro cuando visita a Kyon; además, le enseña un lunar con forma de estrella en el pecho que según dijo él debería conocer, incluso instándolo a tocarlo para demostrar que no es falso. De hecho, la Mikuru futura menciona que él fue quien le dijo que lo tenía, causando una paradoja temporal menor, pues luego Kyon le diría a la Mikuru del presente ese detalle. Más tarde, antes de regresar a su tiempo, en el anime le abraza, pero en la novela ligera piensa en besarla, y cuando va a abrazarla ella lo detiene. Esa acción de Mikuru podría ser debida al peligro que ella mencionó acerca de mantener relaciones sentimentales con gente del pasado, o más probablemente por el efecto peligroso que cree que una relación con Kyon tendría sobre Haruhi. Kyon también se erige en defensor de Mikuru ante las excentricidades (a veces humillantes) que Haruhi realiza con ella. Mikuru, a su vez ve a Kyon como una especie de protector, alegrándose cuando se compromete a protegerla de Haruhi y agarrándose a su brazo por instinto cuando se asusta.

Itsuki ha sido la principal fuente de información para Kyon aparte de Yuki. Junto con sus poderes, obtuvo cierto conocimiento sobre Haruhi y diversos fenómenos en relación con ella. Él revela algo de esta información a Kyon, y que incluso le mostró las actividades de la Agencia contra los gigantescos avatares dentro del espacio cerrado creado por ella. Como los dos únicos hombres de la Brigada SOS tienden a conversar entre sí, generalmente acerca de Haruhi y sus inclinaciones, mientras las tres chicas están ocupadas con cosas diferentes. A pesar de esto, de entre los tres miembros de la Brigada, es Itsuki el que molesta más a Kyon, en parte por su eterna personalidad alegre (que Kyon considera una fachada, algo en realidad confirmado por Itsuki) y la docencia de palabrería, y en parte debido a la tendencia a Itsuki de violar el espacio personal de Kyon, poniendo la cara muy cerca de su límite personal y haciendo comentarios algo escandalosos. Además, de todos los miembros de la Brigada, Itsuki es el más probable para estar de acuerdo con lo que la mente retorcida de Haruhi imagina.

Curiosidades 
 En ningún momento se revela el nombre completo de Kyon o el de su hermana a pesar de ser personajes importantes
 En la tercera novela en la historia corta "Rapsodia de una hoja de bambú" Kyon se apoda a sí mismo John Smith, una combinación muy común de nombre y apellido inglés. En una historia posterior se puede comprobar que es un nombre ficticio que utiliza para "engañar" a Haruhi ya que el propio Kyon (pensando) se refiere al mismo con tres nombres: el suyo (desconocido), su apodo impuesto(Kyon) y su apodo auto proclamado(John Smith).
 El que dibujó los símbolos extraños en la escuela secundaria del este (a la que asistía Haruhi) hace tres años, es en realidad Kyon bajo las órdenes de Haruhi de niña. Luego de hacer esto Kyon hablando con la Haruhi de hace 3 años influye sobre ella la idea de ir al Instituto del Norte. Es por ese encuentro de hace 3 años que en el primer volumen (Donde Kyon y Haruhi se conocen), Haruhi le pregunta "¿Te he visto antes en alguna parte? ¿Hace mucho tiempo?".

Referencias

Enlaces externos 

Personajes de Suzumiya Haruhi no Yūutsu
Personajes de manga y anime